Bailliu peut désigner :
 Gilbert Bailliu (1936-), footballeur belge
 Lionel Bailliu (1964-), réalisateur et scénariste français.